Mount Royal kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Royal, New South Wales, berg,

Kanada 

 Mont Royal (Montréal), berg,